Сектор Куатро има више значења:

 Сектор Куатро, Ел Расгуњо (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сектор Куатро (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику